Des clubs brésiliens de football :
 Operário Futebol Clube basé à Campo Grande dans l'État du Mato Grosso do Sul ;
 Operário Futebol Clube Ltda. basé à Várzea Grande dans l'État du Mato Grosso ;
 Anciennement Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense puis Esporte Clube Operário.